Der LG Cup 2003 war ein Snooker-Turnier der Saison 2003/04, das vom 4. bis 12. Oktober 2003 in der Guild Hall von Preston ausgetragen wurde. Zum dritten Mal in Folge wurde das nach dem Sponsor LG Electronics benannte Turnier in der nordwestenglischen Stadt veranstaltet.

Der Schotte Chris Small, der das Vorjahresturnier gewonnen hatte, erreichte diesmal nur das Viertelfinale. Nachdem er die letzte Saison mit dem Gewinn seines zweiten Weltmeistertitels abgeschlossen hatte, begann Mark Williams die neue Saison mit einem weiteren Turniersieg. Er besiegte John Higgins im Finale mit 9:5. Damit nahm er Revanche für das Grand-Prix-Finale von 1999, das er gegen Higgins verloren hatte.

Dem Schotten half auch nicht, dass er in der Partie ein Maximum Break erzielte. Es war sein Drittes und das 47. der Snookergeschichte. Higgins war nach Stephen Hendry erst der zweite Spieler, dem in einem Finale ein Break von 147 Punkten gelang.

Preisgeld / Weltranglistenpunkte 
Beim Preisgeld gab es gegenüber dem Vorjahr geringfügige Veränderungen im Bereich von 50 bis 200 £. Bei den Punkten für die Weltrangliste gab es keine Veränderungen.

Für das Maximum Break gab es eine Zusatzprämie von 20.000 £.

Finalrunde 
Wie seit 2000 üblich gingen 48 Spieler im Hauptturnier an den Start. Die Top 16 der Weltrangliste waren für Runde 2 gesetzt.

Runde 1 
In Prestatyn hatten sich in vier Runden 16 Spieler für das Turnier qualifiziert. Sie traten in Runde 1 gegen die Weltranglistenspieler von Platz 17 bis 32 an.

kl. = kampflos

Top 32 bis Finale

Finale 
Mark Williams kam mit dem Weltmeistertitel vom Mai im Rücken nach Preston. Außerdem hatte er die Gelegenheit, die knappe 8:9-Niederlage von 1999 an selber Stelle wettzumachen. John Higgins hatte dagegen eine Saison ohne Titel mit zwei verlorenen Finals hinter sich. Außerdem hatte er die letzten vier Begegnungen mit dem Waliser verloren. Gute Erfahrungen mit dem LG Cup bzw. dem Grand Prix hatten aber beide Spieler: jeder hatte das Turnier bereits zweimal gewonnen. Williams begann dann auch souverän und ging mit 3:0 in Führung, bevor Higgins mit dem bis dahin höchsten Turnierbreak von 142 Punkten ein Ausrufezeichen setzte. Nach der Zwischenpause hielten die Spieler den Abstand von 2 Frames und gingen mit einem 5:3 für Williams aus der ersten Session. Den ersten Frame des Abends gewann ebenfalls der Waliser, doch Higgins blieb dran und mit einem Maximum Break schaffte er danach den 5:6-Anschluss. Allerdings schien ihn das „perfekte Break“ nicht zu beflügeln, der nächste Frame ging wieder an Williams und die folgenden beiden Frames waren umkämpft und obwohl Higgins viele Punkte machte, gingen sie beide an Williams. Damit gewann er mit 9:5 und holte sich den dritten Titel bei dem Turnier und seinen 15. Ranglistentitel insgesamt.

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden vom 4. bis 8. September 2003 im Pontin's Centre in Prestatyn statt. In Runde 1 spielten die Plätze 65 bis 128 der Weltrangliste gegeneinander. Ab Runde 2 spielten dann jeweils 32 Spieler gegeneinander, wobei die Plätze 49 bis 64 für Runde 3 und Nummer 33 bis 48 für Runde 4 gesetzt waren.

Runde 1

|

|}
|}

kl. = kampflos

Century-Breaks 
14 Spieler erzielten im Hauptturnier 20 Breaks von mindestens 100 Punkten. John Higgins erzielte im Finale das 47. Maximum Break der Snookergeschichte. Es war sein drittes persönliches 147-Punkte-Break und auch das dritte in der Turniergeschichte. Weitere 24 Centurys gab es in der Qualifikation verteilt auf 20 Spieler.

Hauptturnier

Qualifikation

Quellen 

2003
Snookerveranstaltung 2003
Billardturnier in Preston